Als Glasmaster werden zwei verschiedene Werkzeuge bezeichnet:

 Bei der Compact Disc-Produktion ist der Glasmaster (Presswerk) das eigentliche Press-Werkzeug für die CD-Herstellung im Presswerk
 Im Feuerwehrbedarf wird unter dem Namen Glasmaster eine Glassäge angeboten